Tom Butler (1878-?), coureur cycliste américain ;
 Tom Butler (1951-), acteur canadien.